PCIM steht für:
 PCIM Europe (Power Conversion and Intelligent Motion), Fachmesse für Leistungselektronik in Nürnberg
 Plan de Consolidacion Integral de la Macarena, Plan der kolumbianischen Regierung gegen die revolutionäre FARC

Pcim steht für:
 Gmina Pcim, polnische Landgemeinde

Abkürzung